Alavancagem é a ação realizada por meio de uma alavanca.

Alavancagem é usada em sentido figurado nas expressões:

Alavancagem financeira
Alavancagem operacional

Desambiguação